Цешковський, Цєшковський () — польське прізвище.

 Цешковські — шляхетський рід.

Відомі носії:
 Август Цешковський (1814—1894) — польський філософ, економіст, політичний і соціальний активіст.
 Криспін Цєшковський (1730—1792) — римо-католицький єпископ-помічник Львівської архідієцезії.
 Цешковський Віталій Валерійович (1944—2011) — радянський і російський шахіст, гросмейстер (1975).